Bondfångare kan avse
Bondfångare – en person som utnyttjar någons okunnighet eller godtrohet, se Lurendrejeri
Bondfångare – en av näver flätad strut, se Lurendrejeri
Bondfångare – en typ av skyddsanordning för att förhindra eller påminna fordonsförare om högsta tillåtna höjd på fordon, se Skyddsportal